Simo är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1821. Simo ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vivlar